Pioupiou ou piou-piou est un mot construit à partir de l'onomatopée du cri du jeune poussin. Il peut désigner :
un oiseau.
un jeune fantassin : ce néologisme est dû à Antoine-François Varner dans une comédie publiée en 1838 et intitulée Le Pioupiou. Ce mot a ensuite connu un grand succès dans le sillage de la chanson de Montéhus, Gloire au 17e, composée en souvenir de la mutinerie des soldats du  d'infanterie de Narbonne qui avaient refusé de tirer sur les manifestants lors de la révolte des vignerons du Languedoc en 1907. Après 1914, le mot « pioupiou » a subi de nombreuses concurrences, notamment celles de « bidasse » et de « troufion » qui l'ont supplanté dans le langage courant.
 dans la nomenclature de l'École du ski français, un cours de ski pour enfant de 3 à 6 ans qui ne sait pas encore ou très peu skier.
un anémomètre autonome principalement destiné aux amateurs de vol libre. Alimenté par un panneau solaire et communiquant ses données via un signal radio, il peut être placé n'importe où, même sans électricité ni connexion internet. Les données ainsi récoltées sont compilées sur un site web public, qui permet de connaître en temps réel la direction et la force du vent pour l'ensemble des Pioupious présents sur le territoire.

Voir aussi

Sources

Jargon militaire
Ski
Vol libre